Claude Gagnon peut désigner :
 Claude Gagnon, acteur québécois ;
 Claude Gagnon (1949-), producteur, scénariste, réalisateur, monteur, acteur et directeur de la photographie.